«You’ll Never Walk Alone» () — классическая песня (поп-стандарт), написанная американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла «Карусель» в 1945 году. Известна также как гимн английской футбольной команды «Ливерпуль», исполняемый болельщиками перед началом каждого домашнего матча команды.

Песня четырежды возглавляла официальный британский хит-парад в исполнении следующих музыкантов: Gerry & The Pacemakers (№ 1 в 1963), The Crowd (№ 1 в 1985), Робсон Грин и Джером Флинн (№ 1 в 1996), Майкл Болл и Том Мур (№ 1 в 2020)

Создание 
Песня написана Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II  для мюзикла «Карусель» (1945). Своей популярностью обязана тому, что в разное время её записали и использовали в своих концертах известные исполнители, такие, как Фрэнк Синатра, Марио Ланца, Элвис Пресли, Рэй Чарльз и другие.

 Кристин Джонсон (1945, первое исполнение песни в бродвейском мюзикле «Карусель»).
 Фрэнк Синатра (1945, 1963).
 Джуди Гарленд (1945, 1960).
 Марио Ланца (1950).
 Рой Хэмилтон (1954).
 Claramae Turner в фильме «Карусель» (1956).
 Джин Винсент (1958).
 Нина Саймон (1959).
 Махалия Джексон (1961).
 Shirley Bassey (1962)
 Рэй Чарльз (1963)
 Gerry & The Pacemakers (1963, № 1 в Великобритании).
 Patti Labelle & The Blue Belles (1964).
 The Righteous Brothers (1965).
 Элвис Пресли (1968; 2010).
 Джонни Маэстро и The Brooklyn Bridge (1969).
 Pink Floyd (1971) как часть композиции Fearless на альбоме «Meddle».
 Джерри Рид (1971)
 Арета Франклин (1972).
 Ли Тауэрс (1976)
 The Adicts (1981)
 Тими Юро (1982)
 Vice Squad (1984)
 The Crowd (1985, № 1 в Великобритании)
 Оливия Ньютон-Джон (1989)
 Regine Velasquez (фестиваль Asia Pacific) (1989)
 André Hazes (1994)
 Shirley Verrett (1994)
 Bryn Terfel (1996)
 Робсон Грин и Джером Флинн (1996, № 1 в Великобритании)
 The Vocal Majority (1997)
 Die Toten Hosen (2000)
 Los Fastidios (2000)
 Hayley Westenra (2001)
 Бела Б. ()
 Джонни Кэш (2003)
 Рене Флеминг (2003)
 Кэтрин Дженкинс (2004)
 The Five Blind Boys of Alabama (???)
 Рэй Куинн (2006)
 Джордин Спаркс (2007)
 The Priests (2009)
 Mel C (2012)
 Il Divo (2013)
 Dropkick Murphys (2016)
 Алексей Караковский и «Происшествие» (2017)
 Майкл Болл, Том Мур и The NHS Voices of Care Choir (2020, № 1 в Великобритании)

Использование в спорте 

Огромное влияние на судьбу композиции оказало то, что в начале 1960-х свою версию «You’ll Never Walk Alone» записала известная ливерпульская бит-группа Gerry & The Pacemakers. На исходе октября 1963 года сингл с этой песней занял первое место в Великобритании и продержался там четыре недели.

Вскоре песня стала гимном болельщиков «Ливерпуля», который исполняется на стадионе за несколько минут до стартового свистка и перед сигналом об окончании матча. Слова You’ll Never Walk Alone появились на эмблеме клуба, а также были нанесены на ворота Шенкли, ведущие на стадион «Энфилд». Во всём мире название композиции сегодня ассоциируется именно с этой командой. Успехи «Ливерпуля» на внутренней и международной арене, а также хорошие взаимоотношения болельщиков мерсисайдцев и некоторых других команд (например, «Селтика» и дортмундской «Боруссии») помогли песне распространиться в футбольной среде. В результате к настоящему моменту «You’ll Never Walk Alone» можно также услышать на трибунах в исполнении болельщиков следующих футбольных клубов:
  — Рапид (Вена)
  — Ливерпуль, Ипсвич
  — Орша, Партизан - МТЗ (Минск)
  — Брюгге, Антверпен и Мехелен
  — ЦСКА (София) (болельщики ЦСКА добавили к тексту песни свои слова)
  — Боруссия (Дортмунд), Штутгарт,  Вердер, Санкт-Паули, Алемания, Майнц, Кайзерслаутерн .
  — Маккаби (Хайфа), Бейтар (Иерусалим)
  — Дженоа, Верона, Милан (поют только на матчах близких по дате к 15 апреля, в память о погибших фанатах Ливерпуля)
  — Аякс, KVV Квик Бойс, Фейеноорд, Твенте
  — Селтик
  — Ред Стар
  — Токио

Версия Майкла Болла и Тома Мура 

«You’ll Never Walk Alone» — версия песни, записанная британскими баритоном Майклом Боллом, 99-летним ветераном Второй Мировой войны Томом Муром и хором врачей и волонтёров «Голоса заботы» Национальной службы здравоохранения Великобритании (The NHS Voices of Care Choir), вышедшая 17 апреля 2020 года в рамках акции поддержки врачей в период пандемии коронавируса.
Сингл достиг первого места в официальном британском хит-параде UK Singles Chart, а песня стала лишь третьей за всю историю (после «Unchained Melody» и «Do They Know It’s Christmas?»), которой удалось четыре раза возглавлять британский хит-парад в исполнении разных музыкантов.

История 
Британский тенор и актёр Майкл Болл спел «You'll Never Walk Alone» в прямом эфире передачи BBC Breakfast специально чтобы отметить 100-летие Тома Мура. В течение следующих суток это представление было записано и превращено в цифровой сингл с использованием голосов подпевавших Тома Мура и хора NHS. Компания Decca Records выпустила этот трек 17 апреля, а когда все доходы поступили в NHS Charities Together, запись вышла сразу на первое место в британском чарте «The Official Big Top 40». В первые 48 часов было продано почти 36 000 копий, и это позволило ей стать самой популярной песней по оценкам Official Charts Company. 24 апреля она сразу дебютировала на позиции № 1 в еженедельном «официальном» британском чарте UK Singles Chart, что сделало Тома Мура старейшим человеком из когда-либо достигавших этой позиции, и означает, что он будет № 1 в свой 100-летний день рождения.

Все собранные от продажи сингла средства пойдут на благотворительные цели в помощь врачам и больным, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 Статья о песне как о футбольном гимне в «Таймс»  
 Рассказ о песне на LiverpoolFC.ru 
 Рассказ о песне на Liverbird.ru 
 Песня в исполнении Джонни Кэша 
 You’ll Never Walk Alone! Live! Celtic vs. Liverpool 

Песни по алфавиту
Песни Элвиса Пресли
Песни футбольных болельщиков
Песни 1945 года
Синглы 1963 года
Роджерс и Хаммерстайн
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни Джуди Гарленд
Песни Махалии Джексон